Михановская Наталия Геннадиевна — украинский врач-психиатр, автор классификации вариантов течения психических нарушений у детей, консультант в области психопатологических расстройств у детей в раннем возрасте.

Биография 
Родилась 5 июля 1958 года в г. Харькове в семье врачей.

Научная деятельность 
Ведущий научный сотрудник ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной Академии Медицинских Наук Украины». Профессор кафедры психотерапии Харьковской Медицинской Академии последипломного образования.

 В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико-психологические особенности формирования социальной дезадаптации мальчиков-подростков с невротическими и неврозоподобными расстройствами».
 В 2011 году — докторскую диссертацию на тему: «Психопатология детей раннего возраста с перинатальным поражением нервной системы: механизмы формирования, клиника, коррекция».
 Стажировка в Центре раннего вмешательства детского госпиталя Цинциннати (штат Огайо, США), Институте раннего вмешательства Санкт-Петербурга (Россия).
 Грант Open Society Institute / Soros Foundation для участия в Salzburg Medical Seminars International по психиатрии.
 Эксперт по качественному оцениванию в Международном Украинско-Канадском проекте «Молодежь за здоровье».
 Представитель Украины в международном проекте British Council по внесению изменений в Декларацию прав человека ООН.
 Участник проекта Украинского фонда социальных инвестиций — совместного проекта Правительства Украины и Всемирного Банка.
 Член Украинской ассоциации психического здоровья детей от 0 до 3 лет (филиал Всемирной ассоциации психического здоровья детей от 0 до 3 (World Association for Infant Mental Health — WAIMH), Харьковских научных медицинских обществ психиатров и психотерапевтов.

Сфера научных интересов. 
Определение патогенетических механизмов формирования психопатологических расстройств у детей в возрасте от 3-х месяцев до 5 лет с перинатальным поражением нервной системы с учетом специфики дизрегуляторных, эмоциональных и поведенческих особенностей у детей, характера детско-родительских отношений.

Выделено три клинических варианта течения психических нарушений -эмоционально-лабильный, тревожно-апатический и
эмоционально-недифференцированный, специфичность и тяжесть проявлений которых обусловливаются тяжестью неврологического дефицита
и качеством детско-материнского взаимодействия. Выделено и описано четыре варианта материнского поведения при взаимодействии с детьми — манипулятивно-избегающий, тревожный, депрессивный и смешанный. Показана зависимость их формирования от эмоциональных девиаций матерей, клинического варианта психопатологического расстройства и степени выраженности неврологического дефицита у детей. Основываясь на международной «Диагностической классификации психического здоровья и нарушений в развитии у младенцев и детей раннего возраста от 0 до 3», проведена систематизация психопатологических расстройств у детей с учетом клинических вариантов течения, тяжести перинатального поражения мозга, сроков и качества созревания основных организаторов психики имотивационных систем психического развития, состояния соматического здоровья детей и типов привязанности в диадах мать-дитя.

Установлено, что возрастная динамика психопатологической симптоматики у детей с перинатальным поражением нервной системы характеризуется её персистированием на протяжении первых 3-х лет жизни с дальнейшей трансформацией в психическую патологию, отвечающей рубрикам МКБ-10:гиперкинетического расстройства поведения; расстройства поведения, ограниченного рамками семьи; эмоциональных расстройств, специфичных для детского возраста; расстройства привязанности детского возраста при эмоционально-лабильном клиническом варианте, а также гиперактивного расстройства, сочетающегося с умственной отсталостью и стереотипными движениями; специфического расстройства развития моторной функции; расстройства привязанности детского возраста и детского аутизма при тревожно-апатическом и эмоционально-недифференцированном клинических вариантах.

Исследование проблем психического здоровья детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, психопатологии детей, проживающих в экологически неблагоприятных зонах, депрессии в детском возрасте.

Печатные работы 
 Михановская Н. Г., Кукуруза А. В., Кравцова А. М. Disabled children in a traumatizing environment //«EURLAID»: International Training Days. — Graz, Austria, 2000. — P.12.
 Михановская Н. Г.,. Кукуруза А.В Состояние психического здоровья детей ликвидаторов на ЧАЭС Междунар. журн. радиационной медицины.
− 2001.− Т.3, № 1-1. — С.76−80
 Михановская Н. Г., Беляева Е. Э. Феноменология психоневрологических расстройств перинатального генеза девочек с преждевременным половым развитием с оценкой тревожности их матерей. Достижения науки — в практику детского эндокринолога: материалы 111 Всероссийской
научно-практической конференции. — М., 2005.- С.159
 Міхановська Н. Г. Мультиаксіальний підхід до формування медико-психологічних програм втручання для дітей раннього віку з перинатальним ураженням нервової системи Журн. психиатрии и мед. психологии. −2009. — № 2(22). — С.95-100.
 Міхановська Н. Г. Психоаналітичні теорії в аспекті психопатології раннього віку //Укр.вісн.психоневрології. — 2009.- Т.17,
вип. 4(61). — С.39-43.
 Міхановська Н. Г. Клинико-психологические особенности девочек раннего возраста с преждевременным половым развитием в контексте диадических детско-материнских отношений//Експериментальна і клінічна медицина. — 2010. — № 3 (48). — С. 143—148.
 Міхановська Н. Г., Суліма Т. М. Факторна модель діагностики і прогноз формування психопатологічних розладів у дітей раннього віку із перинатальним ураженням мозку //Експериментальна і клінічна медицина. — 2010.
 Михановская Н. Г., Михайлова Э. А. К проблеме аддиктивного поведения у подростков различных популяционных когорт. Аддикция в современном научном пространстве: материалы междунар. научно-практ. конфер. — Курск, 2012. С.97-101
 Nataliya Mikhanovskaya, Lemiliia Mikhailova Psychopathology in Children of an Early Age with Perinatal Central Nervous System Damage: Clinical Picture and Correction 1st Pan-Slavic Congress of Child neurology, 2012, Bled, Slovenia. P.48
 Nataliya Mikhanovskaya, Lemiliia Mikhailova On the Problem of Rating Disorders in Autism Spectrum at an Early Age 1st Pan-Slavic Congress of Child neurology, 2012, Bled, Slovenia. P.55
 N. Mikhanovskaya, B. Mykhaylov, I.Romanova Psychopathology and rating disorders in autism spectrum in of early age children with perinatal brain damage: clinical picture and correction Materials of the III International research and practice conference
Vol.II. — October 30-31. 2012. — Munich, Germany. — P.500-502
 Міхановська Н. Г., Кожина Г. М. Розлади спектру аутизму: проблеми діагностики та підходи до терапії/ Медична психологія Том 8,
№ 1 (29), 2013. С.67-70
 Михановская Н. Г. Биопсихосоциальная модель диагностики расстройств психики у детей раннего возраста с перинатальным поражением нервной системы. Четвёртый Балтийский Конгресс по детской неврологии: сб.тезисов — Санкт-Петербург, Россия, 3-4 июня 2013. С.20-21 14.
 Авторское свидетельство: Моделі поведінки матерів при взаємодії з дітьми раннього віку і з перинатальним ураженням нервової системи А.C. 34518, UA. — № 34754; заявл.14.06.2010; опубл.11.08.2010,Бюл. № 22
 «The journal of the European psychiatric association» / Abstracts of the 22nd European Congress of Psychiatry. 1-4 March, 2014, Munich, Germany. Article:EPA-0302, topic: P04

Ссылки 
 Интервью информационному агентству ІNVAK.ІNFO
 Journal of the Ukrainian Medical Association of North America (157) ISSN-0041607X
 Національна наукова медична бібліотека України
 Український ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ випуск 4(61) Харків, 2009

Медики по алфавиту
Психиатры Украины
Источники медицинской информации